16. Mistrzostwa Europy w Pływaniu na krótkim basenie 2008 odbyły się w Rijece w Chorwacji pod patronatem Europejskiej Federacji Pływackiej (LEN – Ligue Européenne de Natation). Trwały od 11 do 14 grudnia 2008.

To pierwsze mistrzostwa, które odbywały się w Chorwacji.

Reprezentacja Polski 

Na Mistrzostwa Europy kwalifikację uzyskało 10 polskich zawodników (4 pływaczki i 6 pływaków).

Kobiety:
 Beata Kamińska (AZS AWFiS Gdańsk)
 Zuzanna Mazurek (Fala Kraśnik)
 Aleksandra Urbańczyk (MKS Trójka Łódź)
 Katarzyna Wilk (Jordan Kraków)

Mężczyźni:
 Marcin Babuchowski (MKS Trójka Łódź)
 Marcin Cieślak (AZS AWF Warszawa)
 Jakub Jasiński (AZS Korner Zielona Góra)
 Radosław Kawęcki (AZS Korner Zielona Góra)
 Mateusz Matczak (MKS Trójka Łódź)
 Łukasz Wójt (EOSC Offenbach)

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Klucz 
 WR = rekord świata
 ER = rekord Europy
 CR = rekord mistrzostw

Mistrzostwa Europy w pływaniu na krótkim basenie
2008 w sporcie
2008 w Chorwacji
Zawody sportowe w Rijece